Крашени́нникова () — російське жіноче прізвище, жіноча форма прізвища Крашенинников.

 Крашенинникова Аліса Володимирівна ( 1933) — радянська волейболістка.
 Крашенинникова Вероніка Юріївна ( 1971) — російський громадський діяч.
 Крашенинникова Ніна Олександрівна ( 1928) — вчений-юрист.

Див. також 
 Крашенинников

Російські прізвища